Ambienti je slovenska oddaja o lepoti bivanja in oblikovanju domov, ki je na sporedu od leta 2016. Na sporedu je vsako soboto ob 18.20 na TV Slovenija 1. Trenutni voditelj oddaje je Boštjan Romih.

Predvajanje

Zgodovina 
Prva oddaja je bila na sporedu v soboto, 19. marca 2016. Popolnoma novo oddajo v slovenskem medijskem prostoru je prvih pet sezon vodil igralec Dejan Pevčević, novinar pa je bil Žan Papič. Jeseni 2018 je vodenje prevzel radijski in televizijski voditelj Boštjan Romih.

S 15. sezono bo oddaja daljša, in sicer po novem okoli 40 minut. Oddaja je na sporedu ob sobotah ob 18.20.

Sklici 

Televizijske oddaje Radiotelevizije Slovenija